ARA — префикс, используемый в названиях судов Военно-морского флота Аргентины ( — Военно-морской флот Аргентины). Чаще всего, в текстах на русском языке оставляется без перевода (особенно, когда требуется подчеркнуть национальную принадлежность судна) или опускается.
Например:
 ARA General San Martín (Q-4)
 ARA San Luis (S-32)
 ARA Presidente Sarmiento

См. также 
 HMS
 SMS
 USS

Военно-морские силы Аргентины